Há vários livros de História de Portugal, nomeadamente:

História de Portugal de Alexandre Herculano (4 volumes, 1846-1853)
História de Portugal de Manuel Pinheiro Chagas (8 volumes, 1869-1874)
História de Portugal de Joaquim Pedro de Oliveira Martins (2 volumes, 1879)
História de Portugal de Fortunato de Almeida (6 volumes, 1922-1929)
História de Portugal de Damião Peres (10 volumes, 1928-1981)
Dicionário de História de Portugal de  Joel Serrão (6 volumes, 1963-1971)
História de Portugal de A. H. de Oliveira Marques (2 Volumes, 1972-1974)
História de Portugal de Joaquim Veríssimo Serrão (16 volumes, 1979-2007)
História de Portugal de José Hermano Saraiva (6 volumes, 1983-1984)
Nova História de Portugal de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques (12 volumes, 1990-1992)
História de Portugal de José Mattoso (16 volumes, 1993-1995)

Desambiguação
Livros de história de Portugal